Modalität bzw. Modalitäten (lat.  „Art und Weise, Möglichkeit, Bedingung, Ausführungsart“) steht für: 
 Modalität (Medizin)
 Modalität (Philosophie)
 Modalität (Sprachwissenschaft)
 Modalitäten (Homöopathie)
 Modalität (Astrologie)

Siehe auch:

 modal
 Sinnesmodalität
 Zahlungsmodalität
 Verkehrszweig#Modalität